Europees kampioenschap powerlifting 2005 - mannen
 Europees kampioenschap powerlifting 2005 - vrouwen